Torno peut désigner :

En Algérie :
 Torno désigne une pâtisserie oranaise (Algérie).
En Italie :
Torno, commune située dans la province de Côme et la région Lombardie ;
Au Portugal :
Torno, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Vilar do Torno e Alentém, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord.
nl:El Torno